Znane postaci noszące nazwisko Grzesiak:

 Anna Grzesiak (ur. 1987) – polska triathlonistka
 Józef Grzesiak (ujednoznacznienie)
 Zbigniew Grzesiak (ujednoznacznienie)
 Zofia Grzesiak (1914-2004) – polska pisarka żydowskiego pochodzenia